Viñas puede hacer referencia a:

Apellido 
 Viñas (apellido), apellido.

Divisiones administrativas

en España

Viñas 
 Viñas (Betanzos), parroquia del concejo de Betanzos, provincia de La Coruña.
 Viñas (La Coruña), parroquia del concejo de La Coruña, provincia de La Coruña.
 Viñas (Monfero), lugar de la parroquia de Queixeiro, municipio de Monfero, provincia de La Coruña.
 Viñas (Narón), lugar de la parroquia de Trasancos, municipio de Narón, provincia de La Coruña.
 Viñas (Paderne), parroquia del municipio de Paderne, provincia de La Coruña.
 Viñas (Ribeira), lugar de la parroquia de Artes, municipio de Ribeira, provincia de La Coruña.
 Viñas (Somozas), lugar de la parroquia de Recemel, municipio de Somozas, provincia de La Coruña.
 Viñas (Pantón), lugar de la parroquia de Moreda, concejo de Pantón, provincia de Lugo.
 Viñas Brancas, lugar de la parroquia de Marín, concejo de Marín, provincia de Pontevedra.
 Viñas (Las Nieves), lugar de la parroquia de Santa María de Vide, concejo de Las Nieves, provincia de Pontevedra.
 Viñas (Poyo), lugar de la parroquia de San Salvador de Poyo, concejo de Poyo, provincia de Pontevedra.
 Viñas Viejas, localidad del municipio de Carmona, provincia de Sevilla.
 Viñas Perdidas, localidad del municipio de Illescas, provincia de Toledo.
 Viñas (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.

Viñás 
 Viñás (Carballedo), lugar de la parroquia de Vilaquinte, concejo de Carballedo, provincia de Lugo.
 Viñás (Chantada), lugar de la parroquia de Santiago de Arriba, concejo de Chantada, provincia de Lugo.

Las Viñas 
 Las Viñas (Albacete), urbanización del municipio de Albacete, provincia de Albacete.
 Las Viñas (Cádiz), localidad del municipio de El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz.
 Las Viñas (Granada), localidad del municipio de Gor, provincia de Granada.
 Las Viñas (Madrid), localidad del municipio de Navalafuente, Comunidad de Madrid.
 Las Viñas (Alhama de Murcia), localidad del municipio de Alhama de Murcia, Región de Murcia.
 Las Viñas (Totana), localidad del municipio de Totana, Región de Murcia.
 Las Viñas (Boal), localidad del municipio de Boal, Principado de Asturias.
 Las Viñas (Castrillón), localidad del municipio de Castrillón, Principado de Asturias.
 Las Viñas (Somiedo), localidad del municipio de Somiedo, Principado de Asturias.
 Las Viñas (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Valle Gran Rey, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Las Viñas (El Casar de Escalona), localidad del municipio de El Casar de Escalona, provincia de Toledo.
 Las Viñas (El Viso de San Juan), localidad del municipio de El Viso de San Juan, provincia de Toledo.

As Viñas 
 As Viñas (Miño), lugar de la parroquia de Perbes, municipio de Miño, provincia de La Coruña.
 As Viñas (San Amaro), lugar de la parroquia de San Fiz de Navío, concejo de San Amaro, provincia de Orense.

de las Viñas 
 Fontanar de las Viñas, localidad del municipio de Peñas de San Pedro, provincia de Albacete.
 Quintanilla de las Viñas, localidad del municipio de Mambrillas de Lara, provincia de Burgos.

das Viñas 
 San Cristóbal das Viñas, lugar de la parroquia de Viñas, concejo de La Coruña, provincia de La Coruña.
 Froxás das Viñas, lugar de la parroquia de Proente, concejo de Merca, provincia de Orense.
 San Ciprián de Viñas (San Cibrao das Viñas), lugar, parroquia y concejo de la provincia de Orense.

Vinyes 
 Can Vinyes, localidad del municipio de Matadepera, provincia de Barcelona.
 Vinyes del Turó, localidad del municipio de Sant Esteve Sesrovires, provincia de Barcelona.
 Pla de ses Vinyes, localidad del municipio de Bagur, provincia de Gerona.

Otros 
 Las Viñas (Santurce), barrio de la ciudad de Santurce, Vizcaya.
 Cerro de Las Viñas, yacimiento arqueológico del municipio de Lorca, Región de Murcia.

en Perú 
 Las Viñas (Lima), barrio de Independencia, Lima.

Otros 
 Virgen de las Viñas, advocaciones mariana.